Zeperiw (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Zeperiw (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Zeperiw (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk